

Sigle 
 World Trade Center – letteralmente "centro mondiale per il commercio", complesso di edifici adibiti a funzioni di tipo economico, commerciale e finanziario, presenti in varie città del mondo:
World Trade Center (1973-2001) – New York
World Trade Center (2001-presente) – New York
World Trade Center (Genova)
World Trade Center (San Marino)
World Trade Center (Città del Messico)
Wtc Adige City (Verona)

Codici 
 WTC – codice vettore ICAO di Weasua Air Transport
 WTC – codice ISO 3166-2:NZ della West Coast (Nuova Zelanda)